

Cinema 
 Rossini – film di Mario Bonnard del 1942
 Rossini – film di Helmut Dietl del 1997
 Rossini! Rossini! – film di Mario Monicelli del 1991

Persone 
 Alberto Rossini – cestista italiano
 Anna Teresa Rossini – attrice italiana
 Carlo Conti Rossini – orientalista italiano
 Emanuela Rossini – politica italiana 
 Fausto Rossini – calciatore italiano
 Flaviarosa Rossini – traduttrice italiana
 Frederick Rossini – termodinamico statunitense 
 Galliano Rossini – tiratore italiano
 Gioachino Rossini – compositore italiano
 Giovanni Rossini – uomo politico italiano
 Giuseppe Rossini – calciatore belga
 Giuseppe Rossini – dirigente d'azienda italiano
 Jonathan Rossini – calciatore svizzero
 Lou Rossini – allenatore di pallacanestro statunitense
 Luigi Rossini – incisore italiano
 Márcio Rossini – calciatore brasiliano
 Patrick Rossini – calciatore svizzero
 Raffaele Rossini – calciatore italiano
 Renato Rossini – attore e sceneggiatore italiano
 Roby Rossini – cantautore italiano
 Salvatore Rossini – pallavolista italiano
 Stefano Rossini – calciatore italiano

Altro 
 Fondazione Rossini – ente musicologico
 Rossini – cocktail a base di fragole e spumante